Australia:
 Bellerive – przedmieście Hobartu

Francja:
 Bellerive-sur-Allier – gmina

Stany Zjednoczone:
 Bellerive Acres – wieś

Osoby:
 Jean-Max Bellerive – haitański polityk

Inne:
 Bellerive Oval – stadion w Australii

Zobacz też:
 Belle Rive
 Collonge-Bellerive
 HC Bellerive Vevey